Садова сільська рада — назва окремих адміністративних одиниць в Росії та Україні.

Садова сільська рада — сільське поселення, Переволоцький район, Оренбурзька область.
 Садова сільська рада — сільське поселення, Третьяковський район, Алтайський край.

Садова сільська рада — колишня сільська рада, Нижньогірський район, Автономна Республіка Крим.
 Садова сільська рада — колишня сільська рада, Менський район, Чернігівська область.